Landfried steht für:

 Landfried (Böhmen), eine Friedensvereinigung ostböhmischer Adeliger im 15. Jahrhundert

Landfried ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Landfried (* 1949), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Friedrich Landfried (1884–1952), Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium
 Georg Landfried (1855–1920), deutscher Unternehmer, IHK-Präsident und Abgeordneter
 Klaus Landfried (1941–2014), deutscher Politikwissenschaftler, 1997–2003 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
 Matthias Landfried (* 1975), deutscher Tischtennistrainer und -funktionär

Siehe auch:
 Landfrieden
 Landfriedstein